Ruffec est le nom de deux communes françaises : 
 Ruffec, en Charente
 Ruffec, parfois appelée Ruffec-le-Château, dans l'Indre

Homonymie de toponyme